Paul Badré peut désigner :
 Paul Badré, homme politique français ;
 Paul Badré (1906-2000), polytechnicien, colonel de l'aviation, pilote de la France libre et pilote d'essai.